

Lokalizacje

Niemcy 
 Grafing – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Grafing bei München – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Grafing – stacja kolejowa w Grafing bei München